Schäfers ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Schäfers (* 1939), deutscher Soziologe
 Hans-Joachim Schäfers (* 1957), deutscher Herz-, Thorax- und Gefäßchirurg
 Jörg-Olaf Schäfers († 2011), deutscher Blogger und Netzaktivist
 Joseph Schäfers (1878–1916), deutscher katholischer Theologe
 Karin Schäfers (1939–2006), deutsche Badmintonspielerin
 Michael Schäfers (* 1967), Nuklearmediziner und Hochschullehrer
 Reinhard Schäfers (* 1950), deutscher Diplomat
 Wolfgang Schäfers (* 1965), deutscher Professor für Immobilienmanagement

Schäfers ist der Name von:

 Schäfer’s Brot- und Kuchen-Spezialitäten GmbH, deutsche Großbäckerei

Siehe auch:

 Schäfer (Familienname)